Die UK Championship 1981 waren ein Snookerturnier, das vom 22. November bis 5. Dezember 1981 in Preston ausgetragen wurde. Das Finale gewann Steve Davis mit 16:3 gegen Terry Griffiths.

Preisgeld 
 Sieger: 10.000 £
 Finalist: 5000 £
 Halbfinalist: 2500 £
 Viertelfinalist: 1500 £
 Achtelfinalist: 1000 £
 Letzte 24: 500 £

 Insgesamt: 38.000 £

Ergebnisse 
49 Spieler haben an dem Turnier teilgenommen.

1. Runde

2. Runde

Finalrunde

Quellen 

1981
Snookerveranstaltung 1981
Billardturnier in Preston